Nederlands West-Indië; zie West-Indië
 De West (dagblad), een in Suriname verschijnend Nederlandstalig dagblad